BiH:
 Gornji Lukavac (Gradačac, BiH), naselje u općini Gradačac
 Gornji Lukavac (Nevesinje, BiH), naselje u općini Nevesinje